Katapult - een middeleeuwse werpmachine waarmee keien over een stadsmuur gegooid werden
Kleiduivenwerpmachine - een kleiduivenafschietapparaat
Pitchingmachine - een honkbal- en softbalwerpmachine
Tenniskanon, ook wel ballenkanon genoemd - een tenniswerpmachine